Никола́й Никола́евич Гринёв (5 декабря 1947 — 23 апреля 2017, Великий Новгород) — генеральный директор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, Заслуженный работник культуры РФ. Награжден Медалью им. Ярослава Мудрого II степени (2015).

Биография 
В 1983—1990 годы — старший преподаватель кафедры истории СССР Новгородского государственного педагогического института.

С 1991 по 2010 год — генеральный директор музея-заповедника; с мая 2012 года — эксперт музея по изучению и популяризации объектов культурного наследия. Способствовал развитию музея, в том числе в 1990-е годы. В 2015—2017 годах работал со студентами Новгородского университета, продолжал исследования древнейших летописных сведений о возникновении политического центра Новгородской земли, происхождении особенностей древнейшей топографии, редакций и источников легенды о призвании варяжских князей в Новгородской Первой летописи младшего извода. Член Совета отделения Российского исторического общества в Великом Новгороде.

Причастен к возвращению городу прежнего названия «Великий Новгород».

Скончался 23 апреля 2017 года в Великом Новгороде. Похоронен на Ермолинском кладбище.

Награды 
 Почётные грамоты и Благодарности администрации Новгородской области, администрации Великого Новгорода, Министерства культуры РФ;
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2010) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу;
 Знак «За заслуги перед Новгородской областью»;
 Орден Почёта (1998);
 Медаль Ярослава Мудрого II степени Новгородского Государственного Университета им. Ярослава Мудрого (2015);
 Заслуженный работник культуры РФ.

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели вузов Великого Новгорода
Директора музеев России
Похороненные в Новгороде